Linger (luks. Lénger) – małe miasteczko w południowo-zachodnim Luksemburgu, w gminie Bascharage. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 577 osób.

Miasta w Luksemburgu